Südkanal steht für
 Peene-Südkanal, Bewässerungskanal von der Peene zum Landgraben nahe bei Spantekow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Südkanal (Esseler Kanal), linker Oberlauf des Esseler Kanals (zur Aller) im Ostenholzer Moor; siehe Meiße#Wasserbauliche Veränderungen des Flusssystems
 Südkanal (Hamburg-Hammerbrook), Kanal in Hamburg
 Südkanal, südlicher Teil des Kölner Randkanals
 Südkanal, Kanal im Kolindsund bei Grenaa in Dänemark; siehe Kolindsund #Die Kanäle